Hornija puede referirse a:

Hornija, localidad del municipio de Corullón en la provincia de León.
Río Hornija, afluente del Duero:
Gallegos de Hornija, municipio de la provincia de Valladolid;
Peñaflor de Hornija, municipio de la provincia de Valladolid;
San Román de Hornija, municipio de la provincia de Valladolid;
La planta Genista hirsuta, también llamada Hornija.